Joanna — cantora brasileira
 Joanna (Carolina do Sul)
 Joannas — comuna francesa
 Joanna (filme) - curta-metragem polonês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos